São Francisco (portugiesisch: Heiliger Franziskus) ist der Name 

verschiedener Franziskaner-Kirchen in portugiesischsprachigen Ländern: 

 São Francisco in Porto, Portugal (heute Museum) 
 São Francisco, Kirche und Konvent in Salvador da Bahia in Brasilien.
 São Francisco (Belo Horizonte), in der Stadt Belo Horizonte, Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien 

São Francisco ist auch der Name diverser Orte,

in Portugal:

 São Francisco (Alcochete)
 São Francisco da Serra

in Brasilien:

 São Francisco (Curitiba), Stadtteil in Curitiba, Paraná
 São Francisco (Minas Gerais)
 São Francisco (Paraíba)
 São Francisco (Sergipe)
 São Francisco (São Paulo)

Weitere brasilianische Orte mit São Francisco als Namensbestandteil:

 Amparo de São Francisco in Sergipe
 Barra de São Francisco in Espírito Santo
 Belém de São Francisco in Pernambuco
 Canindé de São Francisco in Sergipe
 Lagoa de São Francisco in Piauí
 Muquém de São Francisco in Bahia
 Santana do São Francisco in Sergipe
 São Francisco de Assis in Rio Grande do Sul
 São Francisco de Assis do Piauí in Piauí
 São Francisco do Brejão in Maranhão
 São Francisco do Conde in Bahia
 São Francisco do Glória in Minas Gerais
 São Francisco de Goiás in Goiás
 São Francisco do Guaporé in Rondônia
 São Francisco de Itabapoana in Rio de Janeiro
 São Francisco do Maranhão in Maranhão
 São Francisco do Oeste in Rio Grande do Norte
 São Francisco de Paula in Rio Grande do Sul
 São Francisco de Paula in Minas Gerais
 São Francisco do Pará in Pará
 São Francisco do Piauí in Piauí
 São Francisco de Sales in Minas Gerais
 São Francisco do Sul in Santa Catarina

São Francisco ist auch der Name:

 eines großen Flusses in Brasilien, siehe Rio São Francisco
 und weiterer Flüsse in Brasilien, siehe Rio São Francisco (Begriffsklärung) 

in Osttimor:
 ein Dorf und Aldeia im Suco Fatubessi (Osttimor), siehe Fatubessi (Hatulia)

Siehe auch:

 São Francisco Xavier
 San Francisco (Begriffsklärung)
 Rio São Francisco (Begriffsklärung)